Абедини () — персидская фамилия.

Известные носители 
  (р. 1959/1960) — иранский гримёр, лауреат премии фестиваля «Фаджр» за лучший грим (2002).
  (род. 1949) — иранский футболист, спортивный функционер и политик, председатель клуба «Персеполис» (1993—2001) и Федерации футбола Ирана (1994), губернатор провинций Лурестан (1981—1984), Восточный Азербайджан (1984—1987) и Хорасан (1987—1989).
 Абедини, Мойтаба (род. 1984) — иранский фехтовальщик-саблист, бронзовый медалист Чемпионата мира (2019).
  (род. 1991) — иранский футболист, игрок Кубка Персидского залива в составе клубов «Эстегляль» и «Трактор».
  (р. 1980/1981) — иранский актёр, лауреат премии фестиваля «Фаджр» за лучшую мужскую роль первого плана (2001).

См. также